České příjmení Hnilička, ženská varianta Hniličková, nosí více různých osobností:

 Alois Hnilička (1826–1909) – český hudební skladatel
 Božena Ecksteinová-Hniličková (1871–1930) – česká sociálnědemokratická politička
 Eduard Hnilička (1887–1967) – český architekt
 Jaromír Hnilička (1932–2016) – český trumpetista a hudební skladatel
 Milan Hnilička (* 1973) – český hokejový brankář
 Přemysl Hnilička (* 1977) – český knihovník a publicista

Podobné příjmení 
 Hnilica

Externí odkazy